Ю́лия Ви́кторовна Марти́сова (15 июня 1976, Великие Луки) — российская шоссейная велогонщица, на профессиональном уровне выступает начиная с 1994 года. Неоднократная победительница и призёрша многих престижных многодневных гонок, двукратная чемпионка России, участница летних Олимпийских игр в Пекине. На соревнованиях представляет Псковскую область, мастер спорта международного класса.

Биография 
Юлия Мартисова родилась 15 июня 1976 года в городе Великие Луки Псковской области. Училась в средней общеобразовательной школе № 5. Активно заниматься шоссейным велоспортом начала в раннем детстве, проходила подготовку в детско-юношеской спортивной школе № 3 «Олимпия», в разное время тренировалась под руководством таких специалистов как Ю. П. Карпенков, М. М. Дроздов. Состояла в Центральном спортивном клубе Военно-воздушных сил Российской Федерации.

Первого серьёзного успеха добилась в 1994 году, когда приняла участие в престижной многодневной гонке «Джиро д’Италия» и заняла второе место на седьмом её этапе. В 2000 году на чемпионате России выиграла бронзовую медаль в групповой шоссейной гонке и отметилась в гонке «Гран Букле» во Франции (женском аналоге «Тур де Франс»), где в том числе финишировала второй на третьем этапе. В следующем сезоне с победы стартовала в многодневке «Трофи д’Ор», в конечном счёте расположилась на второй строке в генеральной классификации этой гонки. На «Джиро д’Италии» 2002 года особенно успешно проехала третий и пятый этапы, заняв на них третье и второе места соответственно.

В 2005 году Мартисова стала чемпионкой России в групповой гонке и заключила контракт с профессиональной итальянской командой P.M.B. Fenix. В этом сезоне боролась за лидерство в многодневных гонках «Тур де Од» и «Тура Ардеш» во Франции (на нескольких этапах была победительницей и призёршей), добилась некоторых успехов в гонке «Джиро делла Тоскана» в Италии (третье место на третьем этапе). В 2008 году вновь одержала победу в зачёте национального первенства и присоединилась к другой итальянской команде Gauss RDZ Ormu. Выиграла третий этап «Тура Лимузена», разместившись в генеральной классификации на третьей позиции, закрыла десятку сильнейших на чемпионате мира в итальянском городе Варезе. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине, где впоследствии показала двенадцатый результат в программе групповой шоссейной гонки.

Сезоны 2009, 2010 и 2011 годов провела не менее успешно, участвовала в крупнейших многодневных гонках Франции, Италии, Испании, Германии, на многих этапах претендовала на победу, приходила к финишу на призовых и близких к призовым позициях, тогда как в зачёте чемпионата мира в Копенгагене стала пятой. После окончания трёхлетнего контракта с P.M.B. Fenix перешла в команду Be Pink из Италии, выступила помимо прочего в женском «Туре Адыгеи», где одержала победу в первом стартовом этапе и финишировала четвёртой на третьем этапе, заняв в общем зачёте восьмое место. Начиная с 2013 года представляла литовскую команду Forno d'Asolo Colavita, в её составе была десятой в генеральной классификации «Тура острова Чунмин» в Китае.

Имеет высшее образование, окончила Великолукский государственный институт физической культуры (ныне Великолукская государственная академия физической культуры). За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания

Ссылки 
 
 

Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы России по велоспорту
Мастера спорта России международного класса
Спортсмены Великих Лук
Выпускники Великолукской государственной академии физической культуры и спорта